A Azenha é uma povoação anexa da freguesia de Sortelha, concelho do Sabugal.
É uma aldeia de pequenas dimensões, dedicando-se a sua população em especial à agricultura e à criação de gado.

Costuma realizar-se no mês de Agosto a festa de Nossa Senhora de Fátima.

Personalidades ilustres 
 Visconde da Azenha e Conde da Azenha

Sortelha